Olmeda del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olmeda del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Olmeda del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar